Gerberge est un nom d'origine francique porté par plusieurs princesses au Moyen Âge. Parmi elles :

 Gerberge (épouse de Carloman Ier) (), épouse de Carloman, frère de Charlemagne, qu'il épousa en 769, 
 Gerberge de Saxe, dite également Gerberge de Germanie, (913 - †  selon certaines sources, ou 984 selon d'autres). Elle fut l'épouse de Louis IV d'Outremer 
 sa fille Gerberge, qui épousa Albert  de Vermandois († 987), 

 Gerberge de Provence née vers 1060, morte en 1115, 
 Gerberge, comtesse de Bruxelles, mariée à Lambert , comte de Louvain, ancêtre des ducs de Brabant. 
 , mère de Otte-Guillaume de Bourgogne, comte de Bourgogne, né vers 962. 
 Gerberge de Metz
 Gerberge de Bourgogne
 Gerberge du Maine 
 Gerberge d'Autriche 
 Gerberge d'Ivrée
 Gerberge de Nantes